Celac peut faire référence à:

Patronyme 
Celac est un patronyme roumain, porté notamment par :
 Sergiu Celac, ancien diplomate et ministre des Affaires étrangères roumain ;

Toponyme 
 Étang de Célac, à Questembert ;
 Celac, rivière de Roumanie ;

Sigles 
 CELAC, Communauté d'États latino-américains et caraïbes ;
 Chaire d'enseignement Lucie et André Chagnon, à l'Université de Montréal.